Больша́я Коню́шенная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Большая Конюшенная улица — улица в Великом Новгороде.
 Большая Конюшенная улица — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Малая Конюшенная улица